Ху́бов — русская фамилия.

Известные носители 
 Хубов, Георгий Никитич (1902—1981) — советский музыковед, педагог и общественный деятель.
 Хубов, Никита Георгиевич (1936—2018) — советский и российский кинорежиссёр, сценарист и оператор, продюсер.